Guerre de libération peut correspondre à :
 la première guerre des Boers ;
 la guerre de libération du Bangladesh ;
 la guerre de libération nationale yougoslave ;
 une guerre d'indépendance.